Sukkertoppen har flere betydninger:
 Primærbetydning: Sukkertoppen - bestemt form af ordet sukkertop

Kongeriget Danmark 
 Sukkertoppen (Dronninglund Sogn) – et areal i Dronninglund Sogn, Brønderslev Kommune
 Sukkertoppen (Horsens Kommune) – en bakke i Voerladegård Sogn, Horsens Kommune
 Sukkertoppen - tidligere Københavns Sukkerraffinaderis ejendom i nr. 25 på Carl Jacobsens Vej, Valby, København - huser nu:
 del af NEXT Uddannelse København
 Sukkertoppen Gymnasium
 Grønland
 Maniitsoq; tidligere ny sukkertoppen – by i Grønland
 tidligere gammel sukkertoppen Kangaamiut

Andre lande 
 Sukkertoppen (Rio de Janeiro), et bjerg ved Rio de Janeiro, Brasilien, der har form som en sukkertop
 Sukkertoppen (Ålesund), et 314 meter højt bjerg på øen Hessa i Ålesund i Norge
 Sukkertoppen (Svalbard), bjerg på Svalbard
 Kirkjufell, et bjerg vest for Grundarfjörður på Island

Andet 
 Sukkertoppen (TV 2), et program på TV 2 om desserter

Se også 
 Sukkertopgran